Greenville City Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greenville City Hall (Alabama), ID-Nr. 86001807
 Greenville City Hall (Kentucky), ID-Nr. 85001906
 Greenville City Hall (South Carolina), ID-Nr. 71001067